Arrigo Gattai – dirigente sportivo italiano, presidente del CONI
 Bruno Gattai – avvocato, ex sciatore alpino e giornalista italiano
 Zélia Gattai – scrittrice brasiliana